Dorpat bezeichnet:
 Dorpat, deutscher Name eines Ortes in Estland, siehe Tartu
 Dorpat (Schiff, 1920), ein ehemals britisches Frachtschiff

Dorpat ist der Künstlername folgender Personen:
 Draginja Dorpat (* 1931), deutsche Schriftstellerin